El siguiente artículo trata sobre la historia y evolución del uniforme del Spartak de Moscú, uno de los clubes más importantes y el más popular del fútbol ruso. Los colores tradicionales del club son el rojo y el blanco, el color de su tradicional franja horizontal es blanca.

Historia 
El Spartak de Moscú es fácilmente reconocible por su tradicional uniforme, que consiste en camiseta roja con una banda horizontal blanca, pantalones blancos y medias rojas. El escudo lo acuñó en 1935 Nikolái Stárostin y consiste en un diamante rojo con una raya diagonal blanca y la letra «C» cirílica en el centro. Históricamente el club es conocido como Naródnaya komanda («el equipo del pueblo») y fue uno de los clubes de fútbol más populares de la Unión Soviética y en Rusia, ya que su fundación no estuvo sujeta a ningún organismo o institución del gobierno soviético, sino que fue parte de la sociedad deportiva Spartak, nombrada así en honor al esclavo romano Espartaco.

Tradicionalmente, los colores del club han sido el rojo y el blanco, este en menor medida. Durante la mayor parte de la historia del club, el uniforme se ha visto inalterado, con su camiseta roja con la clásica franja horizontal blanca. Este diseño fue introducido por primera vez en 1934.

Patrocinadores

Evolución cronológica

Titular

Alternativo

Tercero

Arquero

Referencias 

FC Spartak de Moscú
FC Spartak de Moscú

Bibliografía 
 

Spartak
FC Spartak Moscú